Wyndham poate fi:

 John Wyndham, scriitor englez de science fiction post-apocaliptic
 William Wyndham Grenville, politician britanic, prim ministru al Marii Britanii între 1806 și 1807
 Wyndham Worldwide, grup hotelier internațional